Соревнования в плавании на 200 метров комплексным плаванием (мужчины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 проводились в плавательном бассейне на «Казань Арене» в Казани 5 и 6 августа 2015 года.

Отборочные заплывы начались 5 августа в 10:30 по местному времени (UTC+3). Полуфиналы проводились в тот же день в 18:45, а финал — 6 августа в 17:42.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Полуфиналы

Переплыв 
Проводился между поделившими 8-е место в полуфиналах Конором Дуайером и Роберто Павони, 5 августа в 19:42.

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты — страницы 90-92, 101, 106, 125

200 м, комплексное плавание, мужчины